Vormwald ist

Ortsname:
 Vormwald (Hilchenbach), einen Stadtteil von Hilchenbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Vormwald (Hückeswagen), eine Hofschaft der Stadt Hückeswagen, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vormwald (Schalksmühle), einen Ortsteil der Stadt Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vormwald (Sommerkahl), einen Ortsteil der Gemeinde Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
Familienname:
 Gerhard Vormwald (1948–2016), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Vorwald (Begriffsklärung)
 Vornwald
 Vordemwald